Хомутецкий сельский совет  () — топоним.

 Хомутецкий сельский совет — входит в состав Брусиловского района Житомирской области Украины.
 Хомутецкий сельский совет — входит в состав Миргородского района Полтавской области Украины.

См. также 
 Хомутецкий